Daniil Ratnikov – calciatore estone
 Eduard Ratnikov – calciatore estone
 Sergei Ratnikov – ex calciatore estone